Farnak može značiti više osoba:

Farnak od Kapadocije, prvi perzijski satrap Kapadocije (prema Diodoru sa Sicilije)
 Farnak I., perzijski plemić i ministar Darija Velikog
 Farnak II., praunuk Farnaka I. i satrap Frigije

Vladari Ponta:

 Farnak I. od Ponta
 Farnak II. od Ponta